Conjungo ist der Familienname folgender Personen:

 Maria-Joëlle Conjungo (* 1975), zentralafrikanisch-französische Leichtathletin, Schwester von Mickaël Conjungo
 Mickaël Conjungo (* 1969), zentralafrikanisch-französischer Leichtathlet, Bruder von Maria-Joëlle Conjungo